Kings Highway – stazione della metropolitana di New York della linea BMT Brighton
 Kings Highway – stazione della metropolitana di New York della linea IND Culver
 Kings Highway – fermata della metropolitana di New York della linea BMT Sea Beach